L68 ou L.68 est un sigle qui peut faire référence à :
 Albatros L.68, un avion d’école allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Eridge (L68), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Hypertrichose, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres